Omnibusgesetz bezeichnet:

 das Omnibusverfahren zur Verabschiedung von Gesetzen
 eine Autonomieregelung für die Vojvodina, siehe Vojvodina#Autonome_Provinz_Vojvodina